Devdas
 Devdas (film 1955)
 Devdas (film 2002)